Stoły – dawna hala pasterska w Tatrach
 Stoły – masyw górski nad Doliną Kościeliską w Tatrach
 Stoły – polana w Paśmie Łososińskim w Beskidzie Wyspowym
 Stoły – przełęcz w Gorganach
 Stoły – skały i turnie w grani Ciemniaka w Tatrach
 Stoły – szczyt w Bieszczadach